«The Seventh One» — сьомий студійний альбом гурту «Toto», випущений у березні 1988 року, лейблом Columbia.

Композиції 
 "Pamela" - 5:11
 "You Got Me" - 3:11
 "Anna" - 4:58
 "Stop Loving You" - 4:29
 "Mushanga" - 5:35
 "Stay Away" - 5:31
 "Straight for the Heart" - 4:09
 "Only the Children" - 4:11
 "A Thousand Years" - 4:53
 "These Chains" - 4:59
 "Home of the Brave" - 6:51
 "The Seventh One" - 6:20

Над альбомом працювали 
«Toto»
 Джозеф Вільямс – лід-вокал
 Стів Лукатер - гітара, бек-вокал, лід-вокал у піснях «Anna» і «These Chains»
 Девід Пейч - клавішні, бек-вокал
 Майк Поркаро - бас-гітара, бек-вокал
 Джефф Поркаро - барабани, перкусія

запрошений музикант:
 Стів Поркаро - клавішні, електроніка

Альбоми Toto
Англомовні музичні альбоми